Novak Djokovic l-a învins în finală pe Nick Kyrgios cu 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3). El a devenit al cincilea jucător masculin din Era Open, după Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer și Rafael Nadal, care înregistrează o serie de cel puțin patru titluri consecutive majore la simplu la un turneu.

Aceasta va fi prima dată din 1998 când Roger Federer, de opt ori campion la Wimbledon, nu va participa la turneu. Drept urmare, Federer va ieși din top 100 în clasamentul ATP pentru prima dată de la 10 octombrie 1999. Feliciano López și-a făcut a 81-a apariție pe tabloul principal al unui major, egalând recordul din toate timpurile a lui Federer.

Acesta va fi primul Wimbledon de la introducerea clasamentului ATP în 1973 și primul turneu major de la Australian Open din 1999, unde nu vor concura numărul 1 și 2 mondial (Daniil Medvedev și, respectiv, Alexander Zverev). Lui Medvedev i se interzice să joace din cauza naționalității sale ruse, în contextul Invaziei ruse în Ucraina, în timp ce Zverev se recuperează după o accidentare la gleznă.

Este prima ediție de la Wimbledon care va include un tie-break de 10 puncte când scorul ajunge la 6–6 în al cincilea set.

John Isner a doborât recordul mondial al lui Ivo Karlović pentru cei mai mulți ași în carieră în Turul ATP în meciul său din runda a treia împotriva lui Jannik Sinner. Stan Wawrinka a încercat să finalizeze Grand Slam în carieră,  dar a pierdut în prima rundă în fața lui Sinner.

Derularea turneului

Prima săptămână
Doi foști finaliști – italianul Matteo Berrettini în 2021 și croatul Marin Čilić în 2017 – au fost forțați să se retragă din turneu. Ambii au fost testați pozitiv pentru Covid-19 înainte de meciul din prima rundă. Al treilea jucător care a fost testat pozitiv a fost Roberto Bautista Agut, care s-a retras din turneu înainte de meciul din eunda a doua. 

Norvegianul Casper Ruud, favoritul nr. 5, a înregistrat prima sa victorie într-o competiție majoră de la Londra, fiind la a treia apariție la Wimbledon. Italianul Jannik Sinner, în vârstă de 20 de ani, a înregistrat prima sa victorie în carieră pe un teren cu iarbă, învingându-l pe elvețianul Wawrinka. În schimb, jucătorul de tenis spaniol Pablo Carreño Busta nu a câștigat nici un meci la a șaptea apariție la All England Club. Doi jucători din top zece au fost eliminați în runda de deschidere: polonezul Hubert Hurkacz a fost învins de Alejandro Davidovici Fokina, după mai multe opriri ale meciului din cauza ploii, spaniolul câștigând în tiebreak-ul setului al cincilea. Al doilea eliminat a fost canadianul Félix Auger-Aliassime de către recent finalistul de la Eastbourne, Maxime Cressy.

Americanul John Isner a fost eliminat în runda a treia de Sinner. Cu toate acestea, în acel meci a doborât recordul lui Karlović de 13.728 de ași jucați în Turul ATP.

A doua săptămână

Programul rundei a patra a oferit două meciuri maraton. Belgianul David Goffin l-a învins pe favoritul nr. 23 Frances Tiafoe în cinci seturi, după 4 ore și 36 de minute. Goffin a avansat în al doilea sfert de finală consecutiv de la Wimbledon, după ce a lipsit la ediția din 2021, și după anularea turneului din 2020. Cristian Garín și Alex de Minaur au jucat un duel cu două minute mai scurt. Australianul conducea deja cu 2–0 în seturi, dar a pierdut setul al treilea la tiebreak, iar chilianul a egalat ulterior. În setul decisiv, de Minaur a avut două puncte de meci pe serviciul adversarului, dar nu le-a folosit. Meciul a ajuns la tiebreak pe care Garín l-a dominat cu un raport de minge de 10-6. A fost prima sa apariție în sferturile de finală ale unui major.

Al șaptelea jucător din lume, Carlos Alcaraz, în vârstă de 19 ani, și numărul 13 mondial, Jannik Sinner, în vârstă de 20 de ani, s-au confruntat în optimi. Italianul a câștigat primele două seturi într-o oră și jumătate; în setul trei Alcaraz, cu joc îmbunătățit, a reușit să ajungă la un tiebreak în care a salvat două puncte de meci și pe care l-a câștigat cu 10 la 8. În serul al patrulea, cel mai în vârstă dintre cei doi tenismeni a avut mai mult succes, învingându-l pe Alcaraz pentru prima dată în carieră.

Nick Kyrgios a avansat în al treilea sfert de finală de Grand Slam, și primul de la Australian Open 2015, cu o victorie în fața lui Nakashima. Cei șapte ani și cinci luni dintre cele două apariții ale sale în această etapă a Grand Slamului au reprezentat a cincea durată într-o listă cu cele mai lungi așteptări. Cea mai lungă perioadă a fost înregistrată de Raymond Moore între Wimbledon 1968 și US Open 1977 (nouă ani și două luni). În același timp, Kyrgios a rămas neînvins în meciuri de cinci seturi la majorul londonez.

Cameron Norrie a devenit al patrulea semifinalist britanic în Open Era, după Roger Taylor, Tim Henman și Andy Murray. Pentru prima dată de la McEnroe și Ivanišević în 1992, doi stângaci au avansat în semifinale, Norrie și Nadal. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru la Grand Slam a fost la French Open 2010, cu Nadal și Melzer.

Rafael Nadal s-a retras din turneu înaintea semifinalei sale cu Nick Kyrgios după ce a suferit o ruptură de șapte milimetri la unul dintre mușchii abdominali. Accidentarea i-a limitat mișcarea în timpul meciului de cinci seturi din sferturile de finală cu americanul Taylor Fritz, meci decis în tiebreak-ul setului final în favoarea lui Nadal. Prin retragere, el a pierdut ocazia de a deveni primul jucător care finalizează așa-numitul Surface Slam pentru a doua oară, adică câștigarea titlurilor de Grand Slam pe toate cele trei suprafețe într-un an. Nick Kyrgios a devenit primul jucător australian care a ajuns într-o semifinală de Grand Slam de la Lleyton Hewitt la US Open-ul din 2005 și primul semifinalist de la Wimbledon care nu a fost cap de serie de la Marat Safin și Rainer Schüttler în 2008.

Finală: al 7-lea trofeu de la Wimbledon și al 21-lea Grand Slam al lui Djokovic

Victoria lui Djokovic din semifinale, în fața lui Cameron Norrie, l-a propulsat în cea de-a 32-a finală de Grand Slam, extinzând recordul pe care îl deținea împreună cu Roger Federer de 31 de finale. Djokovic deține și un record de victorii-înfrângeri de 85-10 la The All England Lawn Tennis Club, depășindu-l pe Jimmy Connors (84-18) și fiind pe locul al doilea în topul tuturor timpurilor, după Roger Federer (105-14). Australianul Kyrgios nu a fost niciodată dincolo de sferturile de finală la un Grand Slam înainte de această două săptămâni.

Câștigătorul a fost din Novak Djokovic, numărul 3 mondial în clasament, care l-a învins în finală pe numărul 40 mondial australianul Nick Kyrgios în 3:01 ore după un parcurs de patru seturi, 4–6, 6–3, 6–4, 7–6 (7–3). Victoria i-a adus lui Djokovic cel de-al șaptelea titlu de simplu masculin de la Wimbledon, egalându-l pe Pete Sampras, având doar cu un titlu mai puțin față de Roger Federer, care deține recordul. Apărându-și titlurile din 2018, 2019 și 2021, a devenit al cincilea jucător de tenis in Open Era cu patru titluri consecutive de Grand Slam, după Borg, Sampras, Federer și Nadal.

El a terminat Wimbledon cu o serie de 28 de meciuri câștigătoare. A câștigat al optzeci și optsprezecelea titlu la simplu în Turul ATP și al doilea în sezonul curent după Roma Masters. Cu cel de-al douăzeci și unu trofeu de Grand Slam, el s-a îndepărtat de Federer, clasându-se  pe locul doi în statisticile istorice, cu doar o victorie mai puțin de liderul Nadal. În vârstă de 35 de ani și 49 de zile, sârbul a devenit al doilea campion ca vârstă la All England Club, după Federer care avea aproape 36 de ani în 2017 când a câștigat.

Nick Kyrgios a jucat prima sa finală de Grand Slam la vârsta de 27 de ani. El a devenit primul jucător australian într-o finală de Grand Slam de la Lleyton Hewitt la Australian Open 2005, primul finalist de Grand Slam care nu a fost cap de serie de la Jo-Wilfried Tsonga la Australian Open 2008 și primul finalist la Wimbledon care nu a fost cap de serie de la compatriotul Mark Philippoussis în 2003.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Alte informații

Wild cards

Clasament protejat

Jucători calificați

Lucky loser

Note

Legături externe
 Listă intrări 

Masculin
ATP Tour 2022